Danilo II del Montenegro – re del Montenegro
 Danilo II – primate della Chiesa ortodossa serba